Osoby o tym nazwisku:
 Adam Bełcikowski – polski historyk literatury, dramatopisarz i poeta
 Marian Bełcikowski – polski wojskowy
 Włodzimierz Bełcikowski – polski pisarz